Caldera (estri de cuina), recipient per a coure aliments, de fons rodó, vegeu olla
 Caldera (artefacte) , recipient o màquina per a escalfar aigua o un altre fluid
 Caldera volcànica, cavitat volcànica de col·lapse localitzada sobre una cambra magmàtica
 La Caldera, associació que pretén crear i produir nous espectacles de dansa i arts escèniques a Barcelona
 Jesús Caldera Sánchez-Capitán (Béjar, Castella i Lleó, 1957), polític socialista espanyol
 Rafael Caldera (San Felipe, Estat de Yaracuy, 1916 – Caracas, 2009), advocat, sociòleg i polític veneçolà, President de la República (1969 -1974 i 1994 -1999)